De attractie The Seas with Nemo & Friends
 Het paviljoen waar deze attractie onderdeel van is, het The Seas with Nemo & Friends-paviljoen